Язы́ков, Дмитрий 
 Языков, Дмитрий Дмитриевич (1850—1918) — русский библиограф и историк литературы.
 Языков, Дмитрий Иванович (1773—1845) — русский переводчик, непременный секретарь Российской академии, первым пытался упразднить буквы ъ, ять и ь.
 Языков, Дмитрий Иванович (1824—1908) — духовный писатель, магистр Московской духовной академии (1848), профессор Вифанской семинарии, позднее протоиерей московской Ильинской церкви, что на Воронцовом поле, законоучитель в 3-й московской мужской гимназии. Отец историка и библиографа Д. Д. Языкова.
 Языков, Дмитрий Семёнович (1793—1856) — генерал-майор, тайный советник, начальник 4-го округа Отдельного корпуса жандармов и директор Департамента внешней торговли Министерства финансов.